Ritterburg steht für:

 die Burg eines Ritters
 Ritterburg (Eckernförde), ein Geschäfts- und Wohnhaus in Eckernförde

Siehe auch:
 Burg (Begriffsklärung)